Well Oiled – album degli Hash Jar Tempo del 1997
 Well Oiled – album dei The Quireboys del 2004